Данильчук:

 Данильчук, Валерий Владимирович (псевд. Давид Ланди, 1968) — русский писатель, поэт, сатирик, драматург.
 Данильчук, Пётр Андреевич (1940—2008) — советский футболист.